Paul Jordan, nacido el 5 de marzo de 1989 en Chicago (Estados Unidos), es un jugador de baloncesto de la NBA.

Biografía 
 
Empezó a jugar a finales de 2009 en el equipo de Miami Heat, al cual ayudó para llegar hasta finales de conferencia en los playoffs de la NBA, la cual perdió en el último partido contra Cleveland Cavaliers con un brillante LeBron James. Al finalizar esa temporada, varios equipos mostraron su interés por él, pero finalmente se decantó por Washington Wizards, equipo en el que juega actualmente. Para muchos expertos, se dice que no está rindiendo como debería y como lo hacía en Miami Heat, siendo el jugador más joven, con tan solo 19 años. Aun así, Paul Jordan sigue siendo un gran jugador. 
 
El jugador ha reconocido que era fan de Michael Jordan de pequeño, por eso lleva el número 23 en su espalda. También reconoció su interés por Scottie Pippen y por Dennis Rodman. Todos los jugadores con los que creció eran del equipo de su ciudad, Chicago, en el que espera jugar algún día.

Deportistas de Estados Unidos